Línguas indígenas pode referir-se a:

 Línguas indígenas da América
 Línguas indígenas do Brasil
 Línguas indígenas do México
 Línguas aborígenes da Austrália